Numele de familie Sarău este cunoscut - după cercetările noastre - cel puțin de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, observat în satul Segarcea Deal - comuna Segarcea Vale, din județul Teleorman. Familii cu acest nume sunt întâlnite și în alte așezări teleormănene,  cel mai mult în satul Secara - comuna Crângu, dar, prin plecarea unor locuitori din aceste localități, numele este întâlnit și în orașele Turnu Măgurele, Alexandria, Constanța. O altă mare ramură a familiei Sarău este întâlnită în județele Tulcea și Galați, dar nu cunoaștem legătura dintre ramura teleormăneană și cea dobrogeană, extinsă. În lume, numele de familie Sarău este destul de răspândit, în Europa (Germania, v. așezarea Gross Sarau), Austria, Canada, SUA, Australia (sportivul Ron Sarau) etc., iar în Brazilia, ca nume comun, generic, ”sarau” are mai multe semnificații, dar toate trimit spre ”serată; sărbătoare; eveniment, ceremonie”.